Ilja Sorokin ist der Name folgender Personen:
* Ilja Sorokin (Schauspieler) (* 1986), deutscher Schauspieler
 Ilja Igorewitsch Sorokin (* 1995), russischer Eishockeytorwart